Alewine ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Alewine Branch, Fluss in Arkansas
 Alewine Park, Park in Georgia

Siehe auch:
 Alewijn